Игнатьевский () — хутор в Кошехабльском муниципальном районе Республики Адыгея России. Образует Игнатьевское сельское поселение.

Население

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года, из 997 чел., проживающих в хуторе, 972 человека указали свою национальность:

 русские — 818 чел. (84,15 %),
 армяне — 80 чел. (8,23 %),
 адыгейцы — 50 чел. (5,14 %),
 аварцы — 14 чел. (1,44 %),
 узбеки — 6 чел. (0,62 %),
 татары — 4 чел. (0,42 %).

Улицы

Известные уроженцы 
 Кардашов, Василий Алексеевич (1913—1953) — кавалер ордена Славы трёх степеней.

Ссылки 
 Кошехабльский район > Игнатьевское сельское поселение

Примечания 

Населённые пункты Кошехабльского района